Азадеган — может означать:

 Азадеган — иранское нефтяное месторождение.
 Азадеган (организация) — иранская антиисламистская вооружённая организация.
 Лига Азадеган — иранская футбольная лига.